Wittenwiler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wittenwiler, Verfasser einer spätmittelalterlichen satirisch-didaktischen Reimdichtung
 Milli Wittenwiler (* 1943), Schweizer Politikerin (FDP)